LInstitut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) va ser un organisme públic pertanyent a la Generalitat Valenciana creat per la llei de la Generalitat Valenciana 2/84 i adscrit a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç. El 24 de maig de 2013 passà a denominar-se Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Des del moment de la seua fundació, l'any 1984, s'ha dedicat a promoure polítiques de promoció de la innovació i a oferir suport a les PIMES (Petites i Mitjanes Empreses) industrials de la Comunitat Valenciana.

Per això, proporciona ajudes a empreses i entitats no lucratives que col·laboren amb les PIMES en diferents àmbits com: tecnologia, recerca i desenvolupament, qualitat i medi ambient, formació i cooperació tecnològica o desenvolupament i creació d'empreses.

L'IMPIVA té la seu a la ciutat de València, concretament a la Plaça de l'Ajuntament N º 6. També posseeix dos Oficines PROP a les ciutats d'Alacant i Castelló.

Objectius i funcions 
 Foment i tutela d'una xarxa d'Infraestructures de serveis tècnics de suport a les PIME formada per:
 Instituts Tecnològics: especialitzats en els diferents sectors de la indústria valenciana, ofereixen a les pimes valencianes una oferta de serveis tecnològics avançats, així com una línia de recerca, desenvolupament i innovació per millorar la seua competitivitat.
 Centres Europeus d'Empreses Innovadores (CEEI ): associacions sense ànim de lucre que donen suport i facilitats a la creació de noves empreses, o que aporten activitats innovadores en la zona on se situen.
 Col·laboració amb les associacions empresarials en el desenvolupament d'accions de suport a la indústria.
 Col·laboració amb entitats públiques i privades per evolucionar en els camps del coneixement, la recerca i la gestió empresarial.
 Col·laboració amb el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per afavorir la relació de les empreses valencianes amb els programes i serveis prestats pel govern central.
 Coordinació de la incursió de les entitats de la Comunitat Valenciana als programes oferts per la Unió Europea.

L'IMPIVA té recursos de la Unió Europea, proporcionades mitjançant el FSE (Fons Social Europeu) i el FEDER (Fons Europeu Desenvolupament Regional), segons el que estableix el Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2007-2013.

Altres serveis prestats 
 Patents i Marques
 Programes Internacionals
 Certificació I + D + I
 IMPIVA Disseny
 Emprenem Junts

Referències

Enllaços externs 

 IMPIVA Pàgina corporativa

Organismes de la Generalitat Valenciana